

Plaatsen

Verenigde Staten 
Newark (Arkansas)
Newark (Californië)
Newark (Delaware)
Newark (Illinois)
Newark (Indiana)
Newark (Maryland)
Newark (Missouri)
Newark (Nebraska)
Newark (New Jersey)
Newark (New York)
Newark (Ohio)
Newark (Oklahoma)
Newark (South Dakota)
Newark (Texas)
Newark (Vermont)
Newark (West Virginia)
Newark (Wisconsin)

Canada 
Newark (Ontario)

Elders 
Newark (Schotland)
Newark-on-Trent, stad in het Verenigd Koninkrijk

Overige 
Newark Castle (Selkirkshire), kasteel in Schotland (ruïne)
Newark Liberty International Airport, vliegveld behorend tot Newark (New Jersey) maar eigenlijk voor de stad New York
Port Newark–Elizabeth Marine Terminal, grootste containerterminal in haven van New York en New Jersey
Station Newark Castle, treinstation in Engeland
Station Newark North Gate, treinstation in Engeland